Las asfodeláceas (Asphodelaceae) son una familia de plantas angiospermas monocotiledóneas pertenecientes al orden de las asparagales. Esta familia ha sido reconocida por la mayoría de los taxónomos pero su circunscripción ha variado mucho a través del tiempo.

Desde 2009 se ha aceptado, sobre la base de análisis filogenéticos, una definición en sentido amplio de la familia. La misma incluye tres clados con categoría taxonómica de subfamilias: Hemerocallidoideae, Asphodeloideae y Xanthorrhoeoideae.

La familia presenta una amplia distribución geográfica, aunque dispersa, a través de los trópicos y regiones templadas del globo. Muchas de las especies se cultivan como ornamentales. Algunas de ellas se cultivan comercialmente como flor cortada. Dos especies del género Aloe se cultivan por las propiedades medicinales y cosméticas del jugo de sus hojas.

Géneros 

{| border="0"
| valign="top" |
Subfamilia Asphodeloideae Burnett  
 Aloë L.
 Astroloba  Uitewaal
 Asphodeline Reichenbach
 Asphodelus L.
 Bulbine Wolf
 Bulbinella Kunth
 Chortolirion A. Berger
 Eremurus M. Bieberstein
 Gasteria Duval
 Haworthia Duval
 Jodrellia Baijnath
 Kniphofia Moench
 Poellnitzia Uitewaal
 Trachyandra Kunth
| valign="top" |
Subfamilia Hemerocallidoideae Lindley  
 Agrostocrinum F. Mueller
 Arnocrinum Endlicher & Lehmann
 Corynotheca Bentham
 Dianella Lamarck
 Eccremis Baker
 Geitonoplesium R. Brown
 Hemerocallis L.
 Hensmania W. Fitzgerald
 Herpolirion Hook. f.
 Hodgsoniola F. Mueller
 Johnsonia R. Brown
 Pasithea D. Don
 Phormium J. R. Forst. & G. Forst.
 Rhuacophila Blume
 Stypandra R. Br.
 Simethis Kunth
 Stawellia F. Mueller
 Thelionema R. J. F. Hend.
 Tricoryne R. Brown
 Xeronema Brongn. & Gris
| valign="top" |
Subfamilia Xanthorrhoeoideae M. W. Chase, Reveal & M. F. Fay
 Xanthorrhoea Smith
|}

 Filogenia 
En el pasado la clasificación de Asphodelaceae en sentido estricto ha incluido diez géneros, los cuales figuran en la Flora of Australia. 

 Referencias 

 Enlaces externos 
 Xanthorrhoeaceae At: Angiosperm Phylogeny Website At: Missouri Botanical Garden Website

 Xanthorrhoeaceae  in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval.'' Version: 9 March 2006. http://delta-intkey.com 
 NCBI Taxonomy Browser
 links at CSDL, Texas